Sarah Bouhaddi (Cannes, 1986. október 17. –) francia női válogatott labdarúgó. Az Olympique Lyon játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatban

A válogatottban

Sikerei, díjai

Klubcsapatokban 
 Francia bajnok (10):
 Olympique Lyon (10): 2009–2010, 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013, 2013–2014, 2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019

 Francia kupagyőztes (8):
 Olympique Lyon (8): 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020

Bajnokok Ligája győztes (7):
 Olympique Lyon: 2010–11, 2011–12, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019-20

Nemzetközi Bajnokok Kupája győztes (1):
 Olympique Lyon: 2019

A válogatottban 

 Ciprus-kupa győztes (2): 2012, 2014
 SheBelieves-kupa győztes (1): 2017

Egyéni 
IFFHS Világ legjobb női kapusa (3): 
2016, 2017, 2018

Statisztikái

Klubcsapatokban 
2019. november 24-én frissítve

Válogatottban
2019. november 9-én frissítve

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Élő személyek
1986-ban született személyek
Francia női labdarúgók
Labdarúgókapusok
Francia olimpikonok
A 2016. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2015-ös női világbajnokság labdarúgói
A 2019-es női világbajnokság labdarúgói
A CNFE Clairefontaine labdarúgói
A Toulouse FC női labdarúgói
Az Olympique Lyonnais női labdarúgói
Cannes-iak